Plaatsen
Arak (Iran), een stad in Iran
Arak (Algerije), een dorp in de Algerijnse gemeente In Amguel, in de provincie Tamanrasset
Dranken
Arak (Nabije Oosten), een anijslikeur
Arak (Verre Oosten), een alcoholische drank uit onder meer Indonesië
Arak (Mongolië), een Mongoolse alcoholische drank van merriemelk
Overige
Salvadora persica, de tandenborstelboom of mosterdboom
NGC 3 (ARAK 1), een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Vissen